Peru Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Peru Township (Illinois)
 Peru Township (Indiana)
 Peru Township (Iowa)
 Peru Township (Huron County, Ohio)
 Peru Township (Morrow County, Ohio)